MYR ist:
 Währungscode der Währung  Malaysischer Ringgit
 IATA-Flughafencode des Myrtle Beach International Airport

Myr ist:
 eine in der Astronomie verbreitete Abkürzung für Mega-Jahr, also 1.000.000 Jahre, siehe Jahr#Größere Einheiten
 Kreaturentyp bei Magic: The Gathering
 Abkürzung für Myriameter

Abkürzung